L'Ordre du jour, roman de Jean-Luc Outers paru en 1987 ;
 L'Ordre du jour, film belge de Michel Khleifi sorti en 1993 ;
 L'Ordre du jour, récit d'Éric Vuillard paru en 2017, Prix Goncourt.

Voir aussi 
 Ordre du jour Grandi